Die Oblast Plowdiw () ist eine Verwaltungseinheit im Zentrum Bulgariens. Die größte Stadt der Region ist das gleichnamige Plowdiw.

Bevölkerung 
In der Oblast (Bezirk) Plowdiw leben 669.796 Einwohner auf einer Fläche von 5973 km².

Städte

Weblinks 

 Offizielle Seite der Oblast, bulgarisch

Plowdiw